

Населені пункти та їхні частини

 Бруд — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Бруд — село в гміні Хоцивель Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Бруд — частина села Гута-Желеховська в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Бруд — частина села Розвади в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Бруд — частина села Котфін у гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

Примітки